Engholm är ett svenskt efternamn som har burits av bland andra:

Albin Engholm (född 1991), svensk innebandyspelare
Bengt-Erik Engholm (född 1959), svensk författare
Björn Engholm, flera personer
Björn Engholm (bandyspelare) (född 1939), svensk bandy- och fotbollsspelare
 Björn Engholm (politiker) (född 1939), tysk politiker
 Elias Engholm (född 1998), bandyspelare
Elmar Engholm (född 1992), svensk friidrottare
Erhard Engholm (1884–1965), svensk tulltjänsteman och konstnär
Johan Engholm (1820–1918), svensk smed och vapentillverkare
Stellan Engholm (1899–1960), svensk författare, översättare och lärare
Torsten Engholm (1921–2012), svensk folkskollärare och konstnär

Se även
Ängholmen, en ö i Finland, ibland kallad Engholm.

Svenska efternamn